Красавино — название населённых пунктов:
 
 Красавино — деревня в Вилегодском районе Архангельской области.
 Красавино — деревня в Котласском районе Архангельской области.
 Красавино — деревня в Красноборском районе Архангельской области.
 Красавино — город в Великоустюгском муниципальном районе Вологодской области.
 Красавино — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области, Самотовинское сельское поселение.
 Красавино — деревня в Никольском районе Вологодской области, Зеленцовское сельское поселение, Зеленцовский сельсовет.
 Красавино — деревня в Никольском районе Вологодской области, Зеленцовское сельское поселение, Милофановский сельсовет.
 Красавино — деревня в Никольском районе Вологодской области, Кемское сельское поселение.
 Красавино — деревня в Никольском районе Вологодской области, Нигинское сельское поселение.
 Красавино — деревня в Нюксенском районе Вологодской области.
 Красавино — упразднённая деревня в Октябрьском районе Костромской области.